Demeester steht für:

 Demeester, ein ehemaliger französischer Automobilhersteller

Demeester ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Demeester (* 1975), belgische Kunsthistorikerin und Museumsleiterin
 Marie-Louise Demeester (1857–1928), belgische Ordensschwester, Missionarin und Ordensgründerin
 Wivina Demeester (* 1943), belgische Politikerin der Christelijk Volkspartij (CVP)